Le prénom Abd ul-Latif, Abdellatif ou Abdelatif (arabe  `abdu-l-laTîf, dialectal `abd 'al-laTîf : serviteur du Subtil (Dieu)) est ou a été porté en particulier par :

 Abdellatif Al Baghdadi, médecin et historien arabe, né à Bagdad en 1161, mort en 1231
 Abd ul-Latif, mort en 1450, prince timouride, fils parricide du prince-astronome Oulough Beg.
 Abdellatif Zein (1932-2019), homme politique libanais.
 Abdellatif Laâbi, écrivain marocain né en 1942 à Fès
 Abdellatif Kechiche, cinéaste et acteur français né en 1960
 Abdelatif Benazzi, joueur français de rugby, né en 1968 au Maroc
 Abdelatif Boutaty (1983-), joueur marocain de rugby
 Abdelatif Bounab (1954-), dramaturge, metteur en scène et poète algérien

Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin